Le nom Sandys peut désigner :

 Sandys, paroisse des Bermudes

 Anthony Frederick Augustus Sandys (1829-1904), peintre préraphaélite britannique ;
 Duncan Sandys, (1908-1987), homme politique anglais, gendre de Winston Churchill ;
 Edwin Sandys (1519-1588), ecclésiastique anglican ;
 John Edwin Sandys (1844-1922), philologue classique anglais ;
 Samuel Sandys (1695-1770), homme d'état anglais.